Illargi belarra est le mot basque désignant l'« herbe lunaire ». C'est la Carline acaule, la fleur du chardon sylvestre. On l'accroche au linteau de la porte principale ou à l'entrée de la maison afin qu'elle ne soit pas frappée par la foudre.

Dans d'autres endroits du pays cette fleur, qui peut s'appeler Eguzki-lorea (fleur du soleil).

Étymologie 
Illargi belar signifie « herbe lunaire » en basque, de illargi (« lune ») et belar (« herbe »).

Le suffixe a désigne l'article : illargi belarra se traduit donc par « l'herbe lunaire ».

Note 
Il n'existe pas de genre (masculin, féminin) dans la langue basque et toutes les lettres se prononcent. Il n'y a donc pas d'association comme pour le français où qu se prononce k.

Bibliographie 
 
 
 
 

Mythologie basque